Andrew Soltis